Markkleeberg es una gran ciudad de distrito (Große Kreisstadt) de la región de Leipzig, en Sajonia.

Geografía 
Markkleeberg se encuentra en el extremo sur de Leipzig, junto al río Pleiße.

Markkleeberg se compone de los siguientes distritos:

Además cuenta con zonas de explotación minera, de donde se extrae lignito:
 Cospuden
 Cröbern con Crostewitz y Wüster Mark Getzelau
 Prödel

Historia 
La ciudad de Markkleeberg se fundó en 1934, como resultado de la unión de diversas localidades durante varios años.
El centro de la actual Markkleeberg solía llamarse Oetzsch. En 1915 se unió con el pequeño municipio de Markkleeberg y fue renombrado como Oetzsch-Markkleeberg. A su vez, esta nueva población se unió con Gautzsch y finalmente se denominó a todo el conjunto como Markkleeberg, a pesar de que este era el pueblo más pequeño. 
La elección del nombre se debe a que durante el Nacionalsocialismo y el proceso de germanización, se decidió cambiar la designación de todas las localidades cuyos nombres tenían origen eslavo. 
De esta forma, la zona de Gautzsch pasó a ser Markkleeberg-West, la zona de Oetzsch junto con el pueblo de Raschwitz se designó Markkleeberg-Mitte y Markkleeberg se llamó Markkleeberg-Ost.
Posteriormente, se unieron los pueblos de Großstädteln, Zöbigker (con Prödel y Cospuden), Gaschwitz y Wachau.
A pesar de los cambios que se produjeron en los nombres de estas localidades durante la época nazi, hoy en día se siguen utilizando los originales.
En 1895 Franz Etzold descubrió el lugar del primer asentamiento de Markkleeberg, que data del paleolítico medio y que actualmente se encuentra al norte del lago artificial Markkleeberger See.

El 16 de octubre de 1813, en la zona de Wachau, se produjo la Batalla de Leipzig, también conocida como la batalla de las Naciones, uno de los mayores enfrentamientos armados de todas las Guerras Napoleónicas y la batalla más importante perdida por Napoleón Bonaparte. Hasta 1856 el pueblo de Markkleeberg pertenecía al Electorado de Sajonia, en la región de Leipzig, en 1856 pasó a pertenecer al Gerichtsamt Leipzig II y a partir de 1875 al Amtshauptmannschaft Leipzig. Durante la Segunda Guerra Mundial, existió, desde septiembre de 1944 hasta abril de 1945, un subcampo de concentración de mujeres en Wolfswinkel, perteneciente al campo de concentración de Buchenwald. En él más de 1.500 presos, en su mayoría mujeres y niñas judías de ascendencia húngara,  que debían realizar trabajos forzados en la Kammgarnspinnerei (fábrica de estambre) y para la empresa aeronáutica Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG. Según otras fuentes, también existió allí un subcampo para hombres. A finales de la guerra Markkleeberg fue bombardeada por los aliados y estuvo controlada por las fuerzas norteamericanas desde el 18 de abril de 1945 hasta su retirada el 24 de junio de 1945, momento en el que pasó a estar ocupada por las tropas soviéticas.

Durante la RDA, Markkleeberg era conocida como agra debido a su feria agrícola.

Espenhain, Zwenkau y Cospuden, las minas de lignito a cielo abierto al sur de Markkleeberg, se recuperaron entre 1990 y 1994 y, desde entonces, se están realizando en ellas trabajos de rehabilitación y saneamiento. Al mismo tiempo se han llevado a cabo excavaciones arqueológicas en el asentamiento paleolítico de Markkleeberg y se han creado varios lagos artificiales y extensas zonas boscosas destinadas al ocio, con el objetivo de recuperar las zonas naturales devastadas.

Unión de municipios 
Durante la última reforma territorial realizada en Sajonia, en 1999, se dispuso que la localidad de Markkleeberg pasara a incorporarse a la ciudad de Leipzig. Sin embargo, Markkleeberg presentó una queja en contra y consiguió con éxito mantenerse independiente algo más de tiempo. La unión entre las dos ciudades sigue programada, pero esto no será efectiva en ningún caso hasta 2019. Una unión forzosa podría resultar difícil, ya que Markkleeberg es una Große Kreisstadt, y cuenta con infraestructura propia.

Desarrollo de poblacional 
 

(Fuente desde 1998: dirección provincial de Estadística de Sajonia)

Política

Ayuntamiento 
A continuación se presenta la distribución de los escaños en el ayuntamiento tras las elecciones municipales del 25 de mayo de 2014 (+ / −: variación respecto de las elecciones de 2009):

Escudo de armas 
Descripción: partido de oro y azur con dos leones rampantes; a la izquierda un león rampante de negro, armado y lampasado de gules; a la derecha un león mitad oro y mitad plata, armado y lampasado de oro, plata y gules.

Ciudades hermanadas 
Las siguientes ciudades están hermanadas con la ciudad de Markkleeberg:
 Francia, Pierre-Bénite, Francia, desde el 8 de diciembre de 1981
 Alemania Hemmingen, Alemania, desde el 6 de abril de 1991
 Rumanía Zărnești, Rumanía, desde el 6 de junio de 1991
 Alemania Neusäß, Alemania, desde el 23 de mayo de 1992
 Italia Boville Ernica, Italia, desde el 27/28 de marzo de 2005

Cultura y lugares de interés 

Torhaus de Markkleeberg
 En 1190 se menciona en un contrato que Bere de Cleberg compró la aldea de Altranstädt. La aristocracia poseía en este lugar un castillo de foso, donde más tarde se construyó un palacio, pasando a ser un señorío. A partir de 1350 la propiedad cambió de propietario y en 1592 los calvinistas se refugiaron en Markkleeberg. Durante la época de la RDA, la propiedad contaba con extensiones agrarias, un hospital infantil y una residencia de ancianos. En 1996, se creó la asociación Historisches Torhaus zu Markkleeberg 1813 (Histórica Torhaus de Markkleeberg 1813)  y en 1998 se inauguró un museo sobre la misma. En él se puede ver la historia de la Torhaus y también el papel que desempeñó el pueblo durante la Batalla de Leipzig. Otra parte de la exposición trata sobre la vida en la región en la antigüedad.
 

Casa Blanca
 Paul Herfurth, un importante editor de periódicos y cónsul real, adquirió en 1896 una parte de la antigua hacienda Raschwitzer. De inmediato, lo convirtió en un parque de estilo neoclásico (hoy agra-Park), con zonas arboladas, estanques idílicos, templetes, estatuas y columnas. Asimismo, se construyó en 1897 la Villa Blanca, con un imponente salón dorado de espejos. En la década de 1920, Herfurth compró un terreno adyacente y la superficie del parque aumentó hasta las 30 hectáreas. Después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser de propiedad pública. Desde 1946 tiene lugar en Markkleeberg el Blumenschauen (exposición de flores). El interés generado fue tal que el jardín acabó uniéendose con el parque Herfurth’schen, que ya se usó con este fin desde 1948 a 1959.
 Hasta la Segunda Guerra Mundial, el edificio fue un punto de encuentro en la vida cultural de Leipzig. Durante la Guerra, parte del edificio lo ocupó la oficina del distrito y entre los años 1945 y 1946 se usó como centro de detención preventiva, además de albergar el servicio de inteligencia soviético. Con frecuencia, los detenidos pasaban allí varios meses, hacinados en las estrechas bodegas. Hasta 1981, el edificio ahora conocido como Weißes Haus (Casa Blanca), alojó la administración de la feria agrícola y, después de una gran reforma entre los años 1986 y 87, se usó como residencia ministerial durante la celebración de la feria agrícola de la RDA, también conocida como agra-Markkleeberg. Después de un breve uso como hotel, la ciudad de Markkleeberger adquirió la propiedad en 1996. Durante los intentos de incorporar Markkleeberg a Leipzig, en 1999 se extendió el eslogan "Das Weiße Haus steht in Washington und in Markkleeberg, niemals in Leipzig" (La Casa Blanca se encuentra en Washington y en Markkleeberg, pero no estará nunca en Leipzig).Actualmente, la Casa Blanca es un lugar popular donde se celebran eventos culturales. Desde el año 2005 el edificio alberga la escuela de música y arte Ottmar Gerster. Además, la Casa también sirve como oficina del registro civil de la ciudad de Markkleeberg.

Ayuntamiento con Lindensaal, en el barrio de Markkleeberg-Mitte/Oetzsch
 Para construir el ayuntamiento de Markkleeberg se reformó la imponente venta Zur Linde; cuyos trabajos de remodelación finalizaron en 1921. Además de albergar funciones administrativas con la Großer Lindensaal,  también es uno de los principales lugares donde se celebran los eventos culturales de Markkleeberg. Desde 2009, aquí se celebran de forma regular conciertos de música clásica de la Orquesta Sinfónica de Leipzig.

Casa Westphal
 Esta casa de campo fue construida en 1927 en estilo neobarroco por el arquitecto, pintor y publicista Paul Schultze-Naumburg para Carl Westphal, el director general de una empresa petrolera. Desde 1993, la Casa Westphal es propiedad de la ciudad de Markkleeberg y sirve como punto de encuentro cultural y de ocio. 

Ruinas de la iglesia de Wachau
 La iglesia parroquial de Wachau fue la Iglesia principal de la ciudad y de otros tres municipios de los alrededores. Aparece mencionada por primera vez en 1393 y durante en siglo XVI perteneció al monasterio Buch en Grimma. Constantin Lipsius reconstruyó la iglesia en estilo neogótico después de que fuera dañada por un huracán en 1867. La iglesia quedó destruida a causa de los bombardeos británicos y norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial.
 A pesar de ello, y aunque las condiciones del edificio eran cada vez peores, se continuaron realizando actividades religiosas en el lugar. En abril de 1975 se derrumbó parte de la torre y los cascotes terminaron por dañar la nave de la iglesia. Desde entonces está en ruinas, pero se ha conservado como monumento conmemorativo y desde 1997 se celebran aquí actos y eventos religiosos. Hay que destacar algunos detalles como las bóvedas pintadas en la zona del altar.

Martin-Luther-Kirche
 En el antiguo casco antiguo de Gautzscher se encuentra la Martin-Luther-Kirche (Iglesia de Martín Lutero). Se construyó en 1717 en estilo barroco y fue remodelada más tarde por el arquitecto Julio Zeißig. Tiene una capacidad para 500 personas y cuenta con un altar barroco reformado en 2006, varios epitafios y una pila bautismal de mármol. Se pueden observar varias lápidas en las paredes exteriores.

Auenfriedhof
 En las afueras de Markkleeberg-Ost, en la calle Dösener, se encuentra el cementerio Auenfriedhof, que data de hace 500 años. A pesar de su sencillez, el lugar cuenta con una serie de peculiaridades. De los 926 túmulos, 475 son monumentos funerarios y 30 están declarados monumento nacional. Muchas de las tumbas son muy antiguas y han sido elaborados artísticamente. Otras de las particularidades son la capilla funeraria y el gran terreno arbolado.

Lugares conmemorativos 
 Sitio conmemorativo Wolfswinkel en memoria de las mujeres víctimas del subcampo de concentración homónimo.
 Monolito conmemorativo en Rathausplatz (plaza del Ayuntamiento) en memoria de todas las Víctimas del Fascismo.

Turismo 

El término municipal de Markkleeberg cuenta con varios parques y jardines como, por ejemplo, el Agra-Park y el Kees'she Park. En el Agra-Park era donde se celebraba la feria agrícola de la RDA. En el recinto hay paseos, jardines con flores, pabellones, lugares para comer en el Spreewald (bosque del Spree) y un restaurante palaciego, además de la Casa Blanca. Al norte limita con el Parque natural de Leipzig-Connewitz, un área de recreo popular en el barrio de Raschwitz. Además de gamos, ciervos y muflones, también se pueden ver otros animales como linces, nutrias, gatos monteses y mapaches.

El lago Markkleeberger y el Cospudener son otros dos importantes destinos turísticos. Alrededor de sus orillas, existe una amplia red de rutas de senderismo y bicicleta. En verano, sus playas ofrecen la posibilidad de descansar y bañarse. Desde los miradores se pueden observar los lagos y los alrededores de Leipzig. En el lago Markkleeberger se encuentra una de las instalaciones de rápidos artificiales más modernas de Alemania, el Kanupark Markkleeberg. En Markkleeberg-Ost existe una plataforma panorámica con un paseo y una cafetería a pie de playa. Junto al lago Cospudener, en el barrio de Zöbigker, hay un gran puerto con cafés, tiendas, una oficina de turismo, un paseo y un parque de esculturas. En la orilla sur se encuentra la Torre Bistumshöhe.

Además, la antigua explotación minera Abraumgelände, conocida ahora como Neue Harth, ha ganado importancia gracias a los trabajos de reforestación. Hay numerosas rutas de senderismo, todas ellas señalizadas, que conducen a este lugar y en invierno, se puede practicar esquí de fondo. En Neue Harth podemos encontrar vegetación variada como hierba de San Juan u orquídeas.

Deporte 
En cuanto a deporte, Markkleeberg también tiene renombre. Existen siete clubes deportivos que representan a la ciudad a nivel suprarregional:
 Kickers 94 Markkleeberg, club de fútbol que juega en la segunda división del SFV (Asociación de fútbol de Sajonia).
 RFC Markkleeberg
 TSG Markkleeberg
 TSV 1886 Markkleeberg
 TV 1871 Markkleeberg
 SV Eiche Wachau
 SV Gaschwitz 09 e. V.
 Centro hípico de agra Markkleeberg; Equitación.
Además, el ya mencionado Kanupark es un importante centro de entrenamiento para piragüistas.

Religión 
Durante la Reforma protestante, en la primera mitad de siglo XVI, hubo en el territorio de la actual Markkleeberg cuatro parroquias evangelistas: Markkleeberg (con Meusdorf y Dölitz), Gautzsch (con Oetzsch, Raschwitz, Cospuden y Zöbigker), Großstädteln (con Gaschwitz y Großdeuben) y, finalmente, Wachau. Actualmente (2010), existen tres parroquias evangélicas: la parroquia de Martín Lutero Markleeberg-West (Martin-Luther-Kirchgemeinde Markleeberg-West, antiguamente Gautzsch), la iglesia de Martín Lutero (Martin-Luther-Kirche), la parroquia de Auenkirchgemeinde Markkleeberg-Ost, con Großstädteln y Dölitz, a la que también pertenece la iglesia de San Juan (Johanniskirche) en Dösen, y la parroquia Großstädteln-Gaschwitz. Las Iglesias de la región de Wachau y Zöbigker se quemaron en la década de 1940 y hoy en día están en ruinas. Actualmente, el distrito de Wachau forma parte de la parroquia de Probstheida de Leipzig (Leipziger Kirchgemeinde Probstheida). Las tres parroquias de Markkleeberg tienen en total unos 3.500 miembros.

La iglesia católica de San Pedro y San Pablo Markkleeberg (St. Peter und Paul Markkleeberg), que pertenece a la diócesis de Dresde-Meissen, comprende, además de Markkleeberg, una serie de pueblos y ciudades de la zona sur de Leipzig, incluyendo Böhlen, Zwenkau y Pegau. Estas tres ciudades también cuentan con una iglesia católica. En Markkleeberg viven alrededor de 1.100 católicos. La iglesia parroquial fue construida en el 2000 y consagrada en marzo de 2001.

Economía e infraestructura

Transporte 

Markkleeberg se encuentra en la línea Leipzig–Hof. Existen cuatro paradas: Markkleeberg Nord, Markkleeberg, Markkleeberg-Großstädteln y Markkleeberg-Gaschwitz. Por aquí circulan los trenes de cercanías (S-Bahn Mitteldeutschland). Además, la ciudad cuenta con dos estaciones en la línea Leipzig-Plagwitz-Markleeberg-Gaschwitz: Markkleeberg-Mitte y Markkleeberg West. Sin embargo, este último tramo no se usa para transporte de personas desde 2002. 

Además, la ciudad se encuentra cerca de la Bundesstraße 2 o B 2(la carretera federal más larga de Alemania) y la Autopista 38 (Autobahn 38 o A 38).

Educación 

En Markkleeberg hay cuatro escuelas de primaria (Grundschulen), una en Markkleeberg-Ost, otra en Markkleeberg-Mitte, y una tercera en Markkleeberg-West y Großstädeln. En Markkleeberg-West hay dos institutos de enseñanza secundaria (Oberschule y Gymansium). La Universidad de Ciencias Aplicadas de Leipzig (Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur o HTWK) cuenta con una facultad en Markkleeberg.

Salud 
El hospicio infantil Bärenherz está ubicado en el Kees’schen Park desde 2002.

Personajes célebres 
 Adolf Lehnert (1862-1948), escultor. Vivió y trabajó en Markkleeberg desde 1912.
 Leo Rosenberg (1879-1963), abogado en derecho civil y profesor de derecho en la Universidad de Leipzig, que vivió desde 1936 hasta 1938 en la calle Raschwitzer en Markkleeberg.
 Camilo Ugi (1884-1970), jugador de fútbol, que vivió en Markkleeberg desde 1921.
 Karl Rauch (1897-1966), nacido en Markkleeberg. Escritor y editor de la editorial Karl-Rauch-Verlag (obras como El principito), cuya sede estuvo en Markkleeberg desde 1937 hasta 1945.
 Hans Georg Gadamer (1900-2002), filósofo y rector de la Universidad de Leipzig, vivió desde 1941 hasta 1947, en la calle Kastanienweg 1
 Wolfgang Schadewaldt (1900-1974), historiador literario, filólogo clásico y traductor, vivió desde 1934 hasta 1941, en la calle Kastanienweg 1
 Oskar Baumgarten (1907-2008), ingeniero agrónomo y profesor universitario, organizó y dirigió la feria agrícola agra.
 Günter Rössler (1926-2012), fotógrafo, vivió y trabajó en Markkleeberg
 Oskar Brüsewitz (1929-1976), pastor protestante, se quemó vivo en 1976 en Zeitz y tuvo gran influencia en la Iglesia y posteriormente en la oposición a la RDA; tuvo una zapatería en Städtelner Straße 3.
 Hannes Kästner (1929-1993), organista de la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, nacido en Oetzsch, enterrado en el Cementerio de Markkleeberg, en la calle Rathausstraße.
 Zahava Szász Stessel (* 1930), mujer de origen húngaro que tuvo que realizar trabajos forzados en Markkleeberg y, desde 2008, ciudadana de honor.
 Matthias Brehme (* 1943 en Markkleeberg), gimnasta con dos medallas olímpicas en gimnasia artística.
 Horst Köhler (* 1943), político (CDU) y economista, Presidente de la república Federal de Alemania desde de 2004 a 2010, vivió en Markkleeberg-Zöbigker desde 1945 hasta la desaparición de la RDA en 1953.
 Bernd Klose (1948-2016, en Markkleeberg), político (SPD), alcalde de la ciudad de Markkleeberg entre 1994 y 2013.
 Neo Rauch (* 1960), pintor, vive con su esposa, la pintora Rosa Loy (n. 1958), en Markkleeberg.
 Monika Lazar (* 1967), política de Alianza 90/Los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen), diputada del Parlamento Federal, se crio en Markkleeberg.
 Anja Jonas (* 1973), político (FDP), Diputado del Parlamento del Land, con domicilio en Markkleeberg
 Oliver Fritzsche (* 1977), político (CDU), diputado del Parlamento del Land, con domicilio en Markkleeberg.
 Robert Förster (* 1978, en Markkleeberg), ciclista

Referencias

Literatura 
 Stadt Markkleeberg (Hrsg.): Markkleeberg. Geschichte und Wandel. Pro Leipzig Verlag, Leipzig 2009, ISBN 978-3-936508-48-2.
 Cornelius Gurlitt: Markkleeberg.. In: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 16. Heft: Amtshauptmannschaft Leipzig (Leipzig Land). C. C. Meinhold, Dresde 1894, S. 81.

Enlaces externos 
 Página oficial de la ciudad de Markkleeberg
 Markkleeberg en Digital Histórico directorio de localidades de Sajonia (Digitalen Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen)
 Tornhaus Markkleeberg - Conjunto histórico que rodean el Castillo de Markkleeberg y asociación de historia
 Herfurth'scher Park – agra-Park en Markkleeberg y Leipzig.  Año 1949, en la exposición online 100 Años de arquitectura del Paisaje de la Bund Deutscher Landschaftsarchitekten 

Localidades del distrito de Leipzig
Leipzig